Lunga peut désigner :
 Lunga, une île des îles Treshnish en Écosse ;
 Lunga, une île des îles Slate en Écosse ;
 Lunga, un village du județ de Covasna en Roumanie ;
 Lunga, un village du județ de Timiș en Roumanie ;
 Lunga, un village de Moldavie ;
 Lunga, une rivière de la province d'Uíge en Angola et affluent de la Kwilo ;
 la Lunga, une rivière de Zambie affluent de la Kabompo ;
 la Lunga, une rivière de Zambie affluent de la Kafue ;
 Lunga, une commune du territoire de Ngandajika en République démocratique du Congo.

Voir aussi